powinowactwo, afiniczność ( „powinowaty”)

 powinowactwo w prawie
 powinowactwo w geometrii
 powinowactwo osiowe
 powinowactwo chemiczne
 powinowactwo elektronowe
 powinowactwo procesorów

Uwagi